Sorceress, film d'horreur américain réalisé par Jim Wynorski sorti en 1995 ;
 Sorceress, album du groupe suédois Opeth sorti en 2016 ;
 Sorceress, film américano-mexico-finno-russe réalisé par Naama Kates sorti en 2017.

Voir aussi